Burgunder Uhr steht für:

 die Standuhr Phillips des Guten von Burgund (um 1430), siehe Räderuhr #Geschichte
 eine französische Pendeluhr (ab 1680), siehe Comtoise-Uhr